Bothriomyrmex adriacus anatolicus é uma espécie de inseto do gênero Bothriomyrmex, pertencente à família Formicidae.

Referências 

Formicidae
Espécies descritas em 1925